Das J. P. Morgan Tournament of Champions 2009 fand vom 21. bis 29. Januar 2009 im Grand Central Terminal in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series.
 
Titelverteidiger war Ramy Ashour, der in diesem Jahr im Halbfinale gegen Nick Matthew verlor. Das Endspiel gewann Grégory Gaultier gegen Nick Mathew mit 11:9, 2:11, 11:8 und 11:4.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Julian Illingworth einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

 
PSA World Tour 2008/09
2009
Sportveranstaltung in Manhattan